Das Spain Masters 2018 im Badminton fand vom 28. August bis zum 2. September 2018 in Barcelona statt. Es war die erste Auflage des Turniers.

Herreneinzel

Setzliste
 Suppanyu Avihingsanon (Finale)
 Rasmus Gemke (Champion)
 Mark Caljouw (1. Runde)
 Jan Ø. Jørgensen (Viertelfinale)
 Yu Igarashi (Halbfinale)
 Pablo Abián (1. Runde)
 Misha Zilberman (Viertelfinale)
 Toby Penty (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste
 Carolina Marín (zurückgezogen)
 Sayaka Takahashi (Viertelfinale)
 Mia Blichfeldt (Finale)
 Pornpawee Chochuwong (1. Runde)
 Busanan Ongbumrungpan (Viertelfinale)
 Kirsty Gilmour (Halbfinale)
 Line Kjærsfeldt (Halbfinale)
 Beatriz Corrales (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste
 Mathias Boe / Carsten Mogensen (zurückgezogen)
 Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (zurückgezogen)
Vladimir Ivanov/ Ivan Sozonov (zurückgezogen)
 Jones Ralfy Jansen / Josche Zurwonne (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste
 Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (Champions)
 Ayako Sakuramoto / Yukiko Takahata (Finale)
 Maiken Fruergaard / Sara Thygesen (Halbfinale)
 Selena Piek / Cheryl Seinen (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste
 Marcus Ellis / Lauren Smith (Finale)
 Jacco Arends / Selena Piek (2. Runde)
 Evgeniy Dremin / Evgeniya Dimova (Viertelfinale)
 Niclas Nøhr / Sara Thygesen (Champions)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks
 Turnierseite

2018
Badminton 2018
Badmintonwettbewerb in Barcelona